Burnett Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnett Mountain (North Carolina)	
 Burnett Mountain (Tennessee)